Ле́нта — тонкая полоска из ткани или другого материала (бумаги, металла, полимера).
 Лента — российская сеть гипермаркетов.
 Лента — спортивный снаряд в художественной гимнастике.
 Лента — город и коммуна в нём в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Верчелли, Италия.
 ОАО «Лента» (Чебоксарская лентоткацкая фабрика) — российское предприятие лёгкой промышленности в Чебоксарах, основано в 1941 году.
 Лента — аксессуар или элемент знамени (штандарта).

См. также 
 Конвейерная лента — тяговый и грузонесущий орган ленточного конвейера.
 Лента Мёбиуса, лист Мёбиуса — топологический объект.
 Lenta.ru — российское новостное интернет-издание.
 Магнитная лента — носитель информации в виде гибкой ленты, покрытой тонким магнитным слоем.
 Магнитная лента — гибкая лента, состоящая из магнитного материала и служащая для разъёмного крепления лёгких предметов на металлической поверхности.
 Патронная лента — лента, снаряжённая патронами для боепитания стрелкового оружия, обычно — пулемёта.
 Сантиметровая лента — портновский инструмент для измерения длины.
 Светодиодная лента — источник света, собранный на основе светодиодов в виде гибкой ленты.
 Орденская лента — элемент ордена или медали.
 Ленточка — узкая полоска на цилиндрической поверхности сверла, расположенная вдоль винтовой канавки.